Reggada är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Tiznit och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Reggada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Reggada är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Bou Ezzegag,  meter över havet,  km söder om Reggada. Runt Reggada är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tiznit,  km norr om Reggada. Omgivningarna runt Reggada är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ